Ashleigh steht für:

 ein Vorname, siehe Ashley (Vorname) #Ashleigh
 Ashleigh (South Carolina)

Ashleigh ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Ashleigh (* 1943), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Tiara Ashleigh (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin

Siehe auch:
 Ashley